И́льдо Мане́йро (; род. 4 августа 1947, Мерседес, департамент Сорьяно) — уругвайский футболист и тренер.

Биография 
Ильдо Манейро — воспитанник футбольной академии «Насьоналя». Он дебютировал в основе этого клуба в 1965 году, и выступал за трёхцветных до 1973 года. За это время он пять раз выигрывал первенство Уругвая, в 1971 году завоевал Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок, а в следующем году — ещё и Межамериканский кубок. Манейро отличался хорошим видением поля и грамотными передачами. После успехов в «Насьонале», уругвайский полузащитник отправился выступать в «Олимпик Лион», где провёл три довольно успешных сезона. В 1976 году Манейро вернулся в Уругвай, где продолжил карьеру в стане злейшего врага «Насьоналя» — «Пеньяроля», с которым ещё дважды выигрывал первенство Уругвая. За два уругвайских клуба Манейро с 1968 по 1979 год провёл 67 матчей и забил 6 голов.

В 1970 году Манейро вместе со сборной Уругвая занял четвёртое место на чемпионате мира в Мексике. Ильдо провёл все шесть матчей Селесте — против Израиля (забил гол и отдал результативную передачу Хуану Мухике), Италии, Швеции, СССР, Бразилии и ФРГ. В 1979 году Манейро участвовал в Кубке Америки.

Всего за сборную Уругвая с 1970 по 1979 год Манейро провёл 33 матча, в которых забил 3 гола.

После завершения карьеры футболиста Манейро стал работать тренером. Одним из главнейших достижений в его тренерской карьере стала победа в чемпионате Уругвая в 1988 году вместе с «Данубио». Также в 1993—1994 годах Манейро возглавлял сборную Уругвая.

Титулы и достижения

В качестве игрока 
 Чемпион Уругвая (7): 1966, 1969, 1970, 1971, 1972, 1978, 1979
 Победитель Кубка Либертадорес (1): 1971
 Победитель Межконтинентального кубка (1): 1971
 Победитель Межамериканского кубка (1): 1972

В качестве тренера 
 Чемпион Уругвая (1): 1988

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФИФА 
 Профиль на сайте bdfutbol.com

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры сборной Уругвая по футболу
Тренеры ФК «Белья Виста»
Тренеры ФК «Данубио»
Тренеры ФК «Прогресо»
Тренеры ФК «Реал Сарагоса»
Тренеры ФК «Эредиано»
Тренеры ФК «Насьональ» Монтевидео